Szulamitka (Sulamis (jid. Szulamis, שולמית), szulamita) – imię postaci biblijnej w Pieśni nad pieśniami (Pnp 7,1), gdzie występuje jako „Oblubienica”.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Pnp 7,1 - biblia.deon.pl

Postacie Starego Testamentu